Оцелот может означать:
 Оцелот () — хищное млекопитающее из семейства кошачьих.
 Оцелот () — лёгкий английский бронеавтомобиль.

 Оцелот () или Револьвер Оцелот () — персонаж серии игр Metal Gear.